Myths of the Near Future peut désigner :
 Myths of the Near Future, un album du groupe Klaxons,
 Mythes d'un futur proche (Myths of the Near Future, Calmann-Lévy 1984), un recueil de nouvelles de J. G. Ballard.